Иван Иванович Ярёменко (, Старая Русса, Новгородская губерния — 31 января 1945, Острув-Велькопольский, Польша) — советский военный деятель, полковник (14.02.1943).

Биография 
Родился в городе Старая Русса, ныне Новгородской области. Украинец.

Военная служба 
10 октября 1927 года выдержал испытание и был зачислен курсантом в Борисоглебско-Ленинградскую военную кавалерийскую школу. По её окончании с апреля 1930 года проходил службу в 31-м кавалерийском полку 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии БВО в городе Гомель в должностях командира взвода и эскадрона, с мая 1936 года — пом. начальника 1-й части штаба дивизии. В декабре 1936 года переведён в 105-й кавалерийский полк 27-й кавалерийской дивизии в городе Борисов на должность начальника полковой школы младшего начсостава.

В ноябре 1937 года убыл на учёбу в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. В 1938 году вступил в ВКП(б). По её окончании в январе 1939 года направлен в ЗабВО, где проходил службу в 5-й отдельной кавалерийской бригаде в должностях помощника начальника 1-й (оперативной) части, начальника 2-й части штаба бригады, начальника штаба бригады. С ноября 1939 года был начальником 1-го отделения штаба 15-й кавалерийской дивизии, с октября 1940 года и. д. для особых поручений при командующем войсками ЗабВО. В конце мая 1941 года майор Ярёменко назначен командиром 544-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии УрВО.

Великая Отечественная война 
В начале войны дивизия была передислоцирована в район города Орша, где 26 июня 1941 года вошла в состав 16-й армии резерва Ставки ГК. С 14 июля она вместе с армией была включена в Западный фронт и участвовала в Смоленском сражении, вела тяжёлые оборонительные бои на подступах к Смоленску и непосредственно в городе.

Командир 152-й стрелковой дивизии полковник П. Н. Чернышов в августе 1941 года отмечал, что И. И. Ярёменко в этих боях проявил нерешительность и трусость, «…в трудные минуты вместо предъявления войскам требований упорства дважды выводил войска из боя, оставляя занятые кварталы». В ходе этих боёв за Смоленск полк под его командованием был окружён. В августе майор Ярёменко вышел из окружения без документов, за что в сентябре был снижен в должности и назначен командиром отдельного мотострелкового батальона 127-й отдельной танковой бригады, которая в составе этой же 16-й армии вела бои на ярцевском направлении. В начале октября 1941 года бригада уже в составе 19-й армии Западного фронта в ходе Вяземской оборонительной операции попала в окружение в районе городе Вязьма. В составе основных сил армии Ярёменко выходил из окружения в 1-м эшелоне в направлении с. Богородицкое, Домаково, Вельский тракт. 8 октября в бою в районе населённый пункт Домаково был тяжёло ранен и 10 октября в районе деревни Орлянка попал в плен. До конца января 1942 года содержался в военном госпитале для военнопленных в селе Лопатино, где был освобождён частями 2-й гвардейской мотострелковой дивизии Калининского фронта. Затем был назначен начальником штаба 120-го мотострелкового полка, с февраля того же года вступил в командование 2-м мотострелковым полком. В этой должности показал себя с положительной стороны. Полк под его командованием в феврале—марте 1942 года вёл тяжёлые оборонительные бои на автостраде Москва — Минск, при этом было уничтожено около 900 солдат и офицеров противника, 4 танка и 96 автомобилей.

В апреле Ярёменко был отозван в отдел кадров Калининского фронта, где проходил спецпроверку «как вышедший из окружения». По её завершении назначен начальником штаба 178-й стрелковой дивизии, входившей в состав 30-й армии.

С 13 июня по 21 августа 1942 года и. д. командира 183-й стрелковой дивизии. В июне — июле дивизия в составе 29-й армии Калининского фронта вела оборонительные бои в 12 км севернее Ржева, затем с конца июля в составе 20-й и вновь 29-й армий участвовала в Ржевско-Сычёвской наступательной операции. С сентября 1942 года и. д. начальника штаба 78-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. С 30 сентября дивизия вошла в состав 4-й ударной армии Западного фронта и до ноября находилась в резерве на доукомплектовании.

С 8 ноября 1942 года подполковник Ярёменко и. д. командира 139-й стрелковой дивизии, которая в составе 29-й и 31-й армий этого же фронта занимала оборону на северо-западной окраине города Зубцов.

21 декабря 1942 года назначен командиром 326-й стрелковой дивизии. До середины февраля 1943 года дивизия находилась в резерве Западного фронта, затем была подчинёна 16-й армии и вела упорные бои восточнее Людиново. В конце февраля «за плохое управление дивизией в бою» от должности отстранён и назначен заместителем командира этой же дивизии.

С апреля 1943 года полковник Ярёменко командовал 125-й отдельной стрелковой бригадой, входившей в состав 16-й и 50-й армий этого же фронта.

С 13 июня 1943 года был командиром 64-й стрелковой дивизии, которая в составе 50-й армии Западного фронта вела оборонительные бои в районе населённого пункта Щигры (Жиздринский район Калужской области). Затем дивизия совершила марш в район города Серпейск, где вошла в состав 38-го стрелкового корпуса 10-й армии и до ноября вела наступательные бои на рославльском и могилёвском направлениях.. За отличия в боях при форсирование рек Десна и Снопоть, комдив Ярёменко был награждён орденом Суворова II степени.

С января 1944 года 64-я сд в составе этих же корпуса и армии находилась на 1-м Белорусском фронте, затем в конце апреля вошла в подчинение 49-й армии 2-го Белорусского фронта и вела оборонительные бои на рубеже населённых пунктов Устье, Лапени (Чериковский район Могилёвской обл.).

С июня 1944 года Ярёменко состоял в распоряжении Военного совета 1-го Украинского фронта, затем был назначен заместителем командира 389-й стрелковой дивизии, которая в составе 22-го стрелкового корпуса 3-й гвардейской армии участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной операции. С 27 августа 1944 года и. д. командира 329-й стрелковой дивизии в составе этих же армии и фронта.

В январе 1945 года полковник Ярёменко был тяжёло ранен и 31 января умер от ран в городе Острув-Велькопольский, Польша. Похоронен в городе Львов.

Награды 
 орден Красного Знамени (20.07.1943)
 орден Суворова II степени (28.09.1943)
 орден Отечественной войны I степени (20.09.1944)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
  ПАМЯТЬ НАРОДА 
  ПОБЕДА 1945 
  rkka.ru/cavalry 
  Дорогами 326-й Мордовской дивизии

Литература 
 

Члены КПСС
Мотострелки Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Ржевской битвы
Участники битвы за Днепр
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Умершие от ран
Похороненные на Холме Славы